Sallwürk ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Sallwürk (1807–1871), preußischer Regierungspräsident in den Hohenzollernschen Landen (1850–1851) 
 Carl von Sallwürk (1802–1864), hohenzollerischer Oberamtmann
 Ernst von Sallwürk von Wenzelstein (1839–1926), deutscher Pädagoge
 Nikolaus von Sallwürk (1769–1834), hohenzollerischer Oberamtmann
 Sigmund von Sallwürk (1874–1944), deutscher Maler